Драниця — вид покрівельного матеріалу

Драниця — село у Чернівецькому районі Чернівецької області
 Драниця — річка у Житомирському районі Житомирської області

Див. також 
 Дранка (значення)